Warsaw Open 2009 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2009 z cyklu Warsaw Open rozgrywany w dniach 18–23 maja 2009 roku w Warszawie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 600 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju
 Drabinka turnieju głównego singlistek
 Drabinka turnieju eliminacyjnego singlistek
 Drabinka turnieju deblistek

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w polskim sporcie
2009 w Warszawie